Pacificateur peut désigner :
 Pacificateur, un navire de ligne de 80 canons de la Marine impériale française, lancé en 1811.

 Le Pacificateur peut désigner :
 Le Pacificateur (The Peacemaker), un film américain réalisé par Mimi Leder et sorti en 1997 ;
 Le Pacificateur (The Pacifier), le titre québécois d'un film américain, sorti en 2005.